New Paltz es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York:

 New Paltz, pueblo del condado de Úlster.
 New Paltz, villa del condado de Ultter.